Abd-ar-Rahman forma part del nom de molts personatges:

 Abd-ar-Rahman al-Fihrí, governador omeia i abbàssida d'Ifríqiya (747-755)
 Abd-ar-Rahman al-Fassí, savi marroquí
 Abd-ar-Rahman Ibn Abd-al-Wàhid, governador almohade d'Ifríqiya
 Abd al-Rahman ben Hisham, soldà alauita del Marroc
 Abd-ar-Rahman ibn Idrís, governador almohade d'Ifríqiya
 Abd-ar-Rahman ibn Khàlid al-Makhzumí, general musulmà omeia
 Abd-ar-Rahman ibn Marwan, cap dels Banu Marwan, emirs d'Extremadura
 Abd-ar-Rahman ibn Muhàmmad ibn Abi-Àmir, conegut com a Sanxuelo
 Abd-ar-Rahman ibn Úmar as-Sufí, astrònom persa
 Abd-ar-Rahman I ibn Abi-Muhàmmad, emir abdalwadita de Tremissèn
 Abd-ar-Rahman II, emir omeia de Còrdova
 Abd-ar-Rahman III an-Nàssir, emir, després califa omeia de Còrdova
 Abd al-Rahman Khan, emir de l'Afganistan
 Abd al-Rahman ibn Soyundj, governador de Balkh al segle XVII
 Abd-ar-Rahman I ad-Dàkhil, emir omeia de Còrdova
 Abd-ar-Rahman ibn Abd-Al·lah al-Ghafiqí, valí de l'Àndalus
 Abd-ar-Rahman ibn Awf, musulmà company de Mahoma
 Abd-ar-Rahman ibn Samura, general àrab musulmà
 Abd-ar-Rahman IV, califa omeia de Còrdova
 Abd-ar-Rahman V, califa omeia de Còrdova
 Al-Hurr ibn Abd-ar-Rahman ath-Thaqafí, valí de l'Àndalus
 Mulay Abd al-Rahman ibn Muhammad, sultà del Marroc en rebel·lió a Tafilalt.
 Yússuf ibn Abd-ar-Rahman al-Fihrí, valí de l'Àndalus

Notes